Светотехника — наука о свойствах света, возможностях и принципов его использования.

Также может означать:

 «Светотехника» — стадион республики Мордовия.
 «Светотехника» — с 1980 по 2003 год название футбольного клуба «Мордовия» Саранск.
 «Светотехника» — футбольный клуб из Риги, Латвия.
 «Светотехника» — футбольный клуб из Майлуу-Суу, Киргизия.
 «ЭВМ Светотехника-2» — футбольный клуб из Рузаевки.
 Светотехника — посёлок, Ардатовский район, Мордовия, Россия
 Автомобильная светотехника — световая техника автомобиля использующаяся для освещения и сигнализации.
 «Светотехника» — российский журнал.
 Светотехника — железнодорожная станция, Ардатовский район, Мордовия, Россия